Langston kan syfta på:

 Langston, Alabama
 Langston, Oklahoma